Ренатурація (від лат. re- приставка, що означає відновлення, зворотню дію; natura – природа) — відновлення структури білка на початковій стадії руйнування. Ренатурація для людини є корисною, оскільки це запобігає знищенню білка в організмі. При ренатурації, зокрема, відновлюється біологічна активність ферментів.

Джерела 
РЕНАТУРАЦІЯ  //Фармацевтична енциклопедія
Білки